Изяслав Мстиславич (ум. 1154) — князь Курский, Полоцкий, Минский, Волынский, Переяславский, великий князь Киевский.
 Изяслав (ум. после 1254) — один из основных претендентов в борьбе за власть в Галицко-Волынском княжестве в первой половине XIII века, великий князь Киевский (1235).